Sergio Bravo (ur. 1927) – meksykański piłkarz, uczestnik MŚ
 Sergio Bravo (ur. 1927) – chilijski reżyser i dokumentalista
 Sergio Bravo (1949–2022) – chilijski pisarz, dramaturg i scenarzysta filmowy